Anianus, qui a donné , Agnan ou Aignan en français, est le nom porté par :
 Anianus d'Alexandrie ou Anien († 82 ou 94), patriarche d'Alexandrie ; saint chrétien fêté le 10 novembre.
 Anianus ou Aignan d'Orléans ; saint chrétien fêté le 17 novembre.
 Anianus, un référendaire ou chancelier du roi wisigoth Alaric, qui était chargé de certifier en apposant sa signature les exemplaires du recueil de lois publié par ce prince en 506, à Aire-sur-l'Adour : ce qui a fait supposer à tort qu'il en était l'auteur.
 Anianus, un astronome et poète du , qui a fait un poème latin en vers hexamètres léonins, intitulé : Computus manualis magistri Aniani.
 Anianus est également le nom latin du lac d'Agnano en Italie.

Sources et références